

Titre 

 Tatie Danielle, un film français.

Divers 
 
 
Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom